Lost & Found is een muziekalbum van Erwin van Ligten en Patrick Drabe uitgebracht in 2014.

Dit album is het derde album van Erwin van Ligten, waarop hij een duo vormt met gitarist en producer Patrick Drabe.
Het idee voor dit album is volgens Patrick Drabe ontstaan ten huize van Marion Bloem en Ivan Wolffers en bevat akoestische gitaarmuziek, waarvan de grondtonen in Java liggen en heeft sterke verwantschap met de Krontjong muziek.

Muzikanten 
 Paddy van Rijswijk - basgitaar op track 6
 Patrick Drabe - akoestische gitaar, (slide)dobro, bariton gitaar, hierendaar piano noten en percussie.
 Erwin van Ligten - akoestische gitaar, mandoline, steel mandolin, bariton gitaar en handgeklap.

Tracklist

Externe link 
 Lost & Found (2014)

Muziekalbum uit 2014
 Wereldmuziek